Miejscowości w USA:
 Sidell – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Vermilion
Gminy w USA:
 Sidell (ang. Sidell Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Vermilion